Гарольд Вильямс (Гарольд Васильевич Вильямс; , 6 апреля 1876, Окленд, Новая Зеландия — 18 ноября 1928, Лондон, Англия) — британский лингвист, журналист, разведчик, известный полиглот (владел 58 языками).

Биография 
Родился в семье главы австралийской методистской церкви и редактора Methodist Times. В связи с работой отца семья часто переезжала. С детства интересовался различными языками, общался с меланезийцами и полинезийцами. Уже школьником владел самостоятельно изученными латынью, древнегреческим, древнееврейским, французским, немецким, испанским, итальянским, а также маорийским, тонганским, фиджийским, самоанским языками. За свою жизнь Вильямс выучил более пятидесяти языков.

В 1888 поступил в школу в Крайстчерче.

В 1893 семья поселилась в Окленде. Учился в университете Окленда, но провалился на экзаменах по математике и оставил его. В это время он заинтересовался литературными произведениями и философией Льва Толстого; впоследствии, при личной встрече с русским писателем в 1905 Вильямс говорил, что выучил русский язык, чтобы читать «Анну Каренину» в оригинале. Подражая Толстому, стал вегетарианцем, христианским анархистом и приверженцем ненасильственного сопротивления. В 1896—1900 служил методистским проповедником, хотя его коллеги консервативных взглядов не доверяли Вильямсу из-за его интеллектуализма, социализма и пацифизма.

В 1900 отправился в Германию. Учился в берлинском и мюнхенском университетах.

В 1903 был принят на работу в The Times корреспондентом по России. Предыдущий корреспондент Times был выслан из России после того как The Times опубликовало поддельную телеграмму русского министра внутренних дел Плеве о кишиневском погроме. Поэтому редакция The Times решила не отправлять своего нового «русского корреспондента» в Россию, и Вильямс освещал события в России из Штутгарта. Там Вильямс сблизился с российским политиком Петром Струве и познакомился и женился на Ариадне Тырковой, бежавшей из России после того, как была осуждена за контрабанду журнала Струве «Освобождение».

В 1905, после объявления амнистии, Струве, Тыркова и Вильямс вернулись в Россию, где Струве и Тыркова участвовали в создании партии кадетов и вошли в её ЦК. Вильямс прожил в России 14 лет, работая корреспондентом The Times, Manchester Guardian, The Morning Post, , и New York Times. В то же время Вильямс поддерживал связи с английским посольством в России, был близок к английскому послу Бьюкенену. Много путешествовал по России, выучил финский, эстонский, латышский, татарский и грузинский языки. В 1914 году Вильямс опубликовал книгу Russia of the Russians, которая была хорошо встречена как в России, так и за рубежом.

С началом Первой мировой войны в 1914 сопровождал российскую армию во время боевых действий в Карпатах. Во время войны Вильямс вместе с журналистами Артуром Рэнсомом и Хью Уолполом входил в полуофициальное англо-русское бюро (Anglo-Russian Bureau), впоследствии преобразованное уже в официальный британский офис пропаганды (British Propaganda Office), финансируемый британскими спецслужбами. Целями работы этой организации было распространение британских новостей в России, сбор российских новостей для английской прессы, но также и сбор развединформации.

В книге Нины Берберовой «Железная женщина» так описываются английские писатели на секретной службе:

Английское посольство в Петербурге, с начала этого столетия, держало на службе людей преимущественно молодых, но также и среднего возраста, которые работали на секретной службе, будучи по основной профессии — литераторами. Урок Крымской войны для Англии не пропал даром: тогда было замечено, что о России слишком мало было известно правительству её величества королевы Виктории, и решено было значительно усилить деятельность разведки. Ещё до войны в Петербурге, при Бьюкенене, перебывали в различное время и Комптон Маккензи, и Голсуорси, и Арнольд Беннет, и Уэллс, и Честертон, чьим романом «Человек, который был Четвергом» зачитывались два поколения русских читателей. Позже был прислан из Англии Уолпол, подружившийся с К. А. Сомовым. Через Сомова и русского грека М. Ликиардопуло, переводчика Оскара Уайльда, Уолпол ещё в 1914—1915 годах стал вхож в русские литературные круги, был знаком с Мережковским, Сологубом, Глазуновым, Скрябиным, хорошо знал язык и писал романы на русские темы, одно время бывшие в Англии в большой моде. С ним вместе, часто на короткие сроки, приезжал Сомерсет Моэм, молодой, но уже знаменитый ко времени первой войны, и почти бессменно проживал в Петрограде Беринг. Короткое время в столице находились также Лоуренс Аравийский и — позже -совсем юный Грэм Грин. Но сейчас никого из них там не было, и только Гарольд Вильямс, корреспондент лондонской «Таймс», женатый на русской журналистке А. В. Тырковой, человек прекрасно осведомленный в русских делах, писал свои корреспонденции, которые все труднее было ему отсылать в Лондон.

Поразительно было не только количество английских литераторов, работавших в разведке, но и задачи, которые им ставились...

В 1917 году Вильямс ежедневно отправлял сообщение с российскими новостями в Daily Chronicle, описывая революционные события. Это продолжалось до 18 марта 1918 года, когда Вильямс покинул Россию вместе с женой. В 1918 они снова отправились на юг России, в тыл белой армии, сообщая в The Times о событиях гражданской войны, затем они снова вернулись в Лондон. Несмотря на свои прошлые пацифистские взгляды и личное знакомство с руководителями большевиков, Вильямс активно поддерживал интервенцию Антанты против Октябрьской революции.

После возвращения из России выучил японский, староирландский, венгерский, чешский, тагалог, албанский, баскский, коптский, древнеегипетский, хеттский и китайский. В 1921 году Вильямс стал редактором иностранного отдела The Times. Умер 18 ноября 1928 года после неудачной операции. Накануне дня смерти исповедался священнику Русской православной церкви.

Примечания 

Полиглоты
Разведчики Великобритании
Толстовцы
Христианские анархисты